Haruka Katayama (1990-), chanteuse japonaise
Hiroshi Katayama (1940-), footballeur japonais
Kyoichi Katayama (1959-), écrivain japonais
Shingo Katayama (1973-), golfeur japonais
Tatsuki Katayama (1973-), joueur de hockey sur glace japonais
Tetsu Katayama (1887-1978), Premier ministre du Japon entre le  et le 
Toshikazu Katayama (1913-), patineur artistique japonais 
Ukyo Katayama (1963-), pilote automobile japonais
Yoshihiro Katayama (1951-), homme politique japonais

Homonymie de patronyme